Драготешти има више значења:

 Драготешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Драготешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Драготешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Општина Драготешти (Долж), општина у округу Долж у Румунији
 Општина Драготешти (Горж), општина у округу Горж у Румунији